Павел Харитонов:
 Харитонов, Павел Никифорович (1931—2018) — директор совхоза, Герой Социалистического Труда (1990).
 Харитонов, Павел Сергеевич (род. 1989) — российский сноубордист, выступающий в хафпайпе. Мастер спорта России.